Eine Dienstaltersliste (seltener auch in der Schreibung ohne Fugen-s: Dienstalterliste, früher auch Anciennitätsliste nach dem verwendeten Ordnungsprinzip der Anciennität) ist ein offizielles Verzeichnis einer staatlichen Organisation, das einen Überblick über deren Personalbestand gibt. 

Bekannte Dienstalterslisten:
 Dienstaltersliste des Deutschen Roten Kreuzes (zwei Versionen bekannt: 20. April 1939 und 1. Juli 1940)
 Dienstaltersliste der Offiziere des deutschen Reichsheeres, der kaiserlichen Marine und der Kaiserlichen Schutztruppen 
 Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, siehe Dienstalterslisten der SS
 Dienstaltersliste der Waffen-SS, siehe Dienstalterslisten der SS
 Dienstaltersliste des Reichsarbeitsdienstes

Beamtenrecht (Deutschland)